Маринельо — фамилия.
 Маринельо, Беатрис (род. 1964) — американская шахматистка, международный мастер среди женщин (1985). Тренер.
 Маринельо, Хуан (1898—1977) — кубинский литератор, учёный и политический деятель.